P78 peut faire référence à :
 Autres affections périnatales de l'appareil digestif, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Voracious (P78), un sous-marin de la Royal Navy ;
 P78-1, un observatoire spatial américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres